Сергій Борисович Новиков ( — ) — радянський і російський астроном, доктор фізико-математичних наук.

Біографія 
У 1967 закінчив астрономічне відділення фізфаку  МГУ, з 1974 року керував Високогірною Середньоазіатською експедицією ДАІШ, а згодом очолив відділ Майданакської обсерваторії ДАІШ. Брав участь у виборі місця для Терскольскої обсерваторії, у останні роки життя — головний науковий співробітник Алтайського оптико-лазерного центру НДІ прецизійного приладобудування Роскосмоса.
Член Міжнародного астрономічного союзу, член бюро секції «Приладобудування» АстроРади АН СРСР і ряду інших організацій.

Примітки 

Доктори фізико-математичних наук
Астрономи XXI століття
Астрономи XX століття
Випускники фізичного факультету Московського університету
Радянські астрономи
Російські астрономи